Cancioneiro da Biblioteca Nacional, cançoner medieval galaicoportuguès, anomenat també Cancioneiro Colocci-Brancuti
 Commission on Biochemical Nomenclature, una de les comissions de nomenclatura química de la IUPAC
 Chronicle Broadcasting Network, un dels grups fundadors del conglomerat empresarial de comunicació filipí ABS-CBN
 Nitrur de bor cúbic (del nom en anglès Cubic Boron Nitride), varietat del nitrur de bor de propietats semblants al diamant